Покобоч има више значења:

 Покобоч (Калотмул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Покобоч (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику